

Persone
 Bonnie Tiburzi (1948) – aviatrice statunitense
 Domenico Tiburzi (1836-1896) – brigante italiano
 Luigi Solidati Tiburzi (1825-1889) – politico italiano
 Sandro Tiburzi (...-...) – calciatore italiano

Altro
 Tiburzi – film del 1996 diretto dal regista Paolo Benvenuti